Hôtel Ciamberlani kan verwijzen naar:

 Hôtel Albert Ciamberlani
 Hôtel José Ciamberlani